Савинець — українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Відомі носії 
 Василь Савинець — український педагог, освітній діяч та педагог.
 Михайло Савинець — український військовик, вояк УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА

Див. також 

 Сава
 Савенко
 Савченко
 Савчук
 Савчак
 Савчишин
 Савицький
 Савків
 Савула
 Савойка
 Савчинський
 Савчин

Прізвища на -ець